Олег Кудряшов:

* Кудряшов, Олег Александрович (1932—2022) — советский и российский график, скульптор, живописец, лауреат Государственной премии РФ (2000).
 Кудряшов, Олег Львович (род. 1938) — советский и российский театральный режиссёр, педагог.
 Кудряшов, Олег Сергеевич (1936—2016) — советский и украинский флейтист.
 Кудряшов, Олег (род. 1975) — латвийский футболист.

Примечания